Рагозинка — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Рагозинка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Рагозинка — хутор в Советском районе Курской области России.

Другое 
 Рагозинка — река в Ленинградской области России, приток реки Морье.
 Рагозинка — метеоритный кратер в Свердловской области России.